Die Divizia A 1998/99 war die 61. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 1. August 1998 und endete am 12. Juni 1999. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Rapid Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Pokalsieger nahm erstmals am UEFA-Pokal teil, da der Europapokal der Pokalsieger mit der Spielzeit 1998/99 eingestellt wurde. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Rapid Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1999/2000
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1999/2000
 5. – FCM Bacău – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1999
 9. – Ceahlăul Piatra Neamț – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1999
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 1999/2000 teil, nachdem der Europapokal der Pokalsieger im Jahr 1999 letztmals ausgespielt worden war

Absteiger in die Divizia B 

NC Foresta Suceava, Universitatea Cluj, Olimpia Satu Mare

Aufsteiger in die Divizia A 

FC Brașov, AS Rocar Bukarest, FC Extensiv Craiova

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1998/99 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1998/99 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998/99
Liga-1-Saison